Komarnica Team je udruga za popularizaciju povijesti prostora koji obuhvaća Podravina, odnosno baštine nekadašnjeg područja koje je obuhvaćala Komarnica (Komarnički arhiđakonat, Komarnička županija). Utemeljena je 1997. Društvo surađuje s drugim udrugama (Povijesno društvo Koprivnica, Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju itd.). Zajedno s Povijesnim društvom Koprivnica objavljuje www.podravina.net (urednik stranice je Miralem Alečković).

Hrvatske udruge
Kultura